Ке́на (, Кина) — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Кена. Расположена в центре страны, в долине Нила, к западу от мухафазы Красное Море, к востоку от мухафазы Вади-эль-Гедид, к югу от мухафазы Сохаг и к северу от мухафазы Асуан. В центре мухафазы Кена находится анклав с небольшой мухафазой Луксор. Кена протянулась вдоль Нила на 240 км.

Климат 
Лето в Кене всегда жаркое, зима — относительно прохладная. И зимой и летом климат сухой. Изредка здесь можно наблюдать проливные дожди, приносимые от возвышенностей со стороны Красного моря.

Административное деление 
Мухафаза состоит из 13 административных центров (районов) и 51 сельская местная община, к которым относятся 136 деревень и 1637 мелких поселений. Важнейшие центры и города мухафазы:
 Абу-Тишт
 Фаршут
 Наг-Хаммади
 Эль-Вакф
 Дишна
 Кена
 Кифт
 Кус
 Накада
 Армант
 Исна

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мухафазы
 
 Фотографии Кены
 

Мухафазы Египта